Pontalina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontalina (ort), Goiás, 
 Pontalina (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar